Silberstern steht für:

 eine Pflanze, siehe Alpen-Edelweiß
 Silberstern (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von Arthur Conan Doyle
 einen Film nach der Kurzgeschichte, siehe Flamme d’Argent (1912)
 Stern des Sports in Silber, siehe Großer Stern des Sports

Siehe auch:
 Silver Star